Ariane Lavigne (1984) – snowboarder canadese
 Avril Lavigne (1984) – cantautrice, musicista, stilista e attrice canadese
 Avril Lavigne – quinto album in studio della cantautrice 
 Discografia di Avril Lavigne – discografia della cantautrice 
 Premi e riconoscimenti di Avril Lavigne – riconoscimenti della cantautrice 
 The Avril Lavigne Tour – quinto tour mondiale della cantautrice
 Charles Lavigne (1840-1913) – vescovo cattolico francese
 Cynthia Lavigne (1984) – attrice pornografica francese
 Jules Lavigne (1901-1957) – calciatore belga
 Kid Lavigne (1869-1928) – pugile statunitense
 Laurent Lavigne (1935-2017) –
 Yannick Lavigne (1975) – canoista francese
 Valentin Lavigne (1994) – calciatore francese